Майкл Бе́рриман (; род. 4 сентября 1948, Лос-Анджелес) — американский актёр. Имеет специфическую внешность из-за наличия редкого наследственного заболевания — ангидротической эктодермальной дисплазии. Это во многом определило его творческую карьеру как преимущественно ориентированную на фильмы ужасов и кинофантастику.

Биография 
За свою продолжительную актёрскую карьеру Берриман отобразил на экранах образы мутанта-байкера, злого владельца похоронного бюро, чудовища, каннибала, борца с вампирами и т. д.

Майкл Берриман родился с редким заболеванием, при котором человек остаётся без волос, ногтей и зубов. Неординарная внешность актёра предопределила направление в его творчестве. Преимущественно Берриман играл в фильмах ужасов, триллерах, фантастике.

Также Майкл Берриман снялся в видеоклипе «Smokin' in the Boys Room» группы Mötley Crüe в роли директора школы.

Фильмография

Награды 
 1978 — номинация на премию Сатурн за лучшую роль (фильм «У холмов есть глаза»)
 2007 — победитель премии EyeGore в категории «значительный вклад в жанре хоррор».

Примечания

Ссылки 

Люди с редкими заболеваниями